Kathleen O'Connor (1876-1968) – pittrice australiana naturalizzata neozelandese di origini irlandesi
 Kathleen O'Connor (1894-1957) – attrice statunitense
 Kathleen O'Connor (1934-2017) – politica irlandese